Серге́й Евдоки́мов:
 Евдокимов, Сергей Анатольевич (1949—2019) — советский и украинский скрипач, педагог.
 Евдокимов, Сергей Владимирович (1878—1960) — русский контр-адмирал.
 Евдокимов, Сергей Иванович (1911—1972) — советский архитектор.
 Евдокимов, Сергей Сергеевич (1946—2020) — советский и российский спелеолог.
 Евдокимов, Сергей Степанович (1925—2009) — советский военачальник, политработник, генерал-лейтенант.